Крулак — фамилия.
 Крулак, Чарльз Чандлер (род. 4 марта 1942) — американский генерал, 31-й комендант корпуса морской пехоты США. Сын Виктора Крулака.
 Крулак, Виктор Гарольд (1913—2008) — генерал-лейтенант морской пехоты. Отец Чарльза Крулака.